Вертенштайн () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн. 

Входит в состав округа Энтлебух. Население составляет 1918 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1009.

Ссылки 
 Официальная страница